Беатрис Дескан () — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член партии Союз демократов и независимых.

Биография 
Родилась 24 апреля 1961 г. в городе Валансьен (департамент Нор). Директор школы, Беатрис Дескан начала политическую карьеру в 2009 году, заняв после смерти отца пост вице-мэра поселка Тивансель в кантоне Марли. После муниципальных выборов 2014 года сохранила за собой этот пост.

В марте 2015 года она в паре с Жаном-Ноэлем Верфайи была избрана в Совет департамента Нор от кантона Марли. 

На выборах в Национальное собрание 2017 г. сменила мэра Валансьена Лорана Дегалле в качестве кандидата правых по 21-му избирательному округу департамента Нор и одержала победу, получив во 2-м туре 62,72 % голосов.

В Национальном собрании Беатрис Дескан вошла в группу «СДН и независимые». Она также является членом Комиссии по делам культуры и образования и сопредседателем исследовательской группы по вопросам инвалидов. 3 апреля 2018 года президент СДН Жан-Кристоф Лагард назначил ее заместителем генерального секретаря партии. 

На выборах в Национальное собрание в 2022 году Беатрис Дескан вновь баллотировалась по 21-му избирательному округу департамента Нор как кандидат Радикальной партии и Союза демократов и независимых; получив во втором туре 57,1 % голосов, она сохранила мандат депутата.

Занимаемые выборные должности 
04.12.2009 — 30.06.2017 — первый вице-мэр коммуны Тивансель  
с 02.04.2015 — член Совета департамента Нор от кантона Марли <br/ > 
с 21.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 21-го избирательного округа департамента Нор.

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Национального собрания Франции 

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены Союза демократов и независимых